BiH:
 Radanovići (Kiseljak, BiH), naselje u općini Kiseljak

Crna Gora:
 Radanovići (Kotor, Crna Gora), naselje u općini Kotor